Майк Хавекотте (; родился 12 сентября 1995 года, Билтховен) — нидерландский футболист, вратарь.

Клубная карьера 
Майк Хавекотте начинал футбольную карьеру в пригороде Утрехта в клубе ДОСК, а в 2007 году перешёл в юношескую команду «Утрехта». В июне 2012 года 16-летний вратарь заключил с клубом контракт на три года, а в следующем году был включён в заявку на сезон как третий резервный вратарь.

Летом 2015 года перешёл в роттердамский «Эксельсиор», подписав контракт на один год. В мае 2016 года клуб продлил с ним контракт ещё на два сезона. За три года Майк не сыграл ни одного официального матча за «Эксельсиор» и по окончании контракта покинул команду.

В июне 2018 года находился на просмотре в АДО Ден Хааге, после чего подписал с клубом контракт на один сезон. 19 января 2019 года дебютировал за клуб в матче Эредивизи против ВВВ-Венло, выйдя на замену на 83-й минуте после удаления основного вратаря Роберта Звинкелса. 20 июня 2019 года продлил контракт с АДО до 2021 года. 2 сентября 2020 года был отдан в аренду в МВВ Маастрихт.

Международная карьера 
В мае 2012 года Хавекотте был вызван в юношескую сборную Нидерландов до 17 лет для участия в юношеском чемпионате Европы в Словении. На турнире он был резервным голкипером и не сыграл ни одного матча — в финале турнира его команда в серии пенальти обыграла сборную Германии. В сентябре 2012 года Майк впервые сыграл за сборную до 18 лет, заменив Ника Олея в матче с США. Всего он сыграл 4 матча и пропустил 7 голов за команду до 18 лет. В 2013 году сыграл два матча за сборную до 19 лет.

Достижения 
 Нидерланды (до 17)
  Юношеский чемпионат Европы — 2012

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК МВВ